Le massif des Écrins est un massif montagneux à cheval sur le sud de l'Isère et le nord des Hautes-Alpes
 La Barre des Écrins () est le point culminant du massif.
 Le Dôme de neige des Écrins () est un sommet en glace au pied de la Barre des Écrins
 Le parc national des Écrins est un parc naturel situé dans le massif.